Кастрильо-Техерьего ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 35,98 км². Население — 207 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 37 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Вальядолида